Peñaherrera steht für:

 Peñaherrera (Imbabura), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Cotacachi der ecuadorianischen Provinz Imbabura
 Luis Antonio Peñaherrera (* 1894; † unbekannt), ecuadorianischer Diplomat.